Суперкубок Франції з футболу 1998 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 липня 1998 року між чемпіоном Франції Лансом та володарем кубка Франції клубом Парі Сен-Жермен.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1998
Франція
1998 у французькому спорті